Campeonato Gaúcho de Voleibol Masculino
 Campeonato Gaúcho de Voleibol Feminino

Desambiguação